Arsênio Encaini () foi um nobre armênio do . Estava entre os dinastas que foram martirizados pelo xá   após suprimir a revolta de  . Pertencia a família Encaini.

Bibliografia 

 

 

Rebelião de Vardanes II Mamicônio
Armênios do século V
Armênios do Império Sassânida
Família Encaini